Орёл Василий Иванович (родился 11 февраля 1956, Конотоп, Украинская ССР) — Заведующий кафедрой социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Окончил Конотопское медицинское училище с красным дипломом..

Закончив Ленинградский педиатрический медицинский институт, В. И. Орёл с 1986 г. стал работать на кафедре социальной педиатрии и организации здравоохранения ФП и ДПО.

 В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию «Здоровье детей, рождённых юными матерями, и пути его улучшения в условиях крупного города (социально-гигиеническое исследование по материалам Ленинграда)».

 Защитил докторскую диссертацию он защитил в 1998 г.: «Медико-социальные и организационные проблемы формирования здоровья детей в современных условиях».

 Действительный член Академии ювенологии, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ).

 Написал свыше 350 научных публикаций и учебно-методических пособий. 85 кандидатских диссертаций защищено под его руководством; 12 докторских диссертаций выполнено при его консультировании.

 Является проректором по последипломному образованию Санкт-Петербургского Государственного Педиатрического Медицинского Университета.

Главный научный интерес — исследование факторов, которые формируют основные показатели системы охраны здоровья матерей и детей..

Некоторые публикации

Примечания 

Персоналии по алфавиту